Something (canção de Andrius Pojavis)
Something (canção de Beatles)
Something (canção de Lasgo)